Lady Grey fait référence à :

Thé 

 Lady Grey, variété de thé parfumé à la bergamote et au zeste de citron et d'orange ;

Cinéma 
 Lady Grey, film américain de 1980 réalisé par Worth Keeter ;
 Lady Grey, film dramatique français écrit et réalisé par Alain Choquart, sorti en 2015.

Toponymie 

 Lady Grey, village de la province du Cap oriental en Afrique du Sud.

Voir aussi